Sunt multe locuri care poartă numele de Varșovia. Cele mai cunoscute sunt: 

 Varșovia, capitala Poloniei
 Voievodatul Varșoviei (1920-1975)
 Ducatul Varșoviei (1806-1815)

Altele
 Legia Varșovia, un club de fotbal din Varșovia, Polonia
 Polonia Varșovia, un club de fotbal din Varșovia, Polonia

Vezi și 
 
Bătălia de la Varșovia
Pactul de la Varșovia
Warsaw (dezambiguizare)

Toponime românești